Dolci ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Kardinal Dolci (1867–1939), Kurienkardinal
 Carlo Dolci (1616–1686), italienischer Maler
 Danilo Dolci (1924–1997), italienischer Architekt, Soziologe, Sozialreformer und Pazifist
 Dario Dolci (* 1947), italienischer Fußballspieler
 Flora Dolci (* 1999), französische Skilangläuferin

Dolci steht für:
 Dolci (Orahovica), Ort in der Gemeinde Orahovica, Kroatien